Акротири (, буквально «мыс»):

 Акротири — британская военная база на юге острова Кипр.
 Акротири — название раскопок на греческом острове Санторини.
 Акротири — залив Средиземного моря (остров Кипр).
 Акротири — полуостров на северо-западе острова Крит.
  — полуостров на юге острова Кипр.

См. также 
 Акротири и Декелия — две британские военные базы в статусе суверенной территории на острове Кипр.